Diego Osorio ist der Name folgender Personen:

* Diego Osorio (Fußballspieler) (Diego León Osorio Rendón; * 1970), kolumbianischer Fußballspieler 
 Diego Osorio (Leichtathlet) (* 1988), chilenischer Kugelstoßer 
 Diego Osorio de Escobar (1608–1673), spanischer Geistlicher, Bischof von Tlaxcala und Vizekönig von Neuspanien 
 Diego Osorio Villegas († 1600), spanischer Militär